Анато́лий Алекса́ндрович Вла́сов (17 июня 1929, Арти — 15 марта 2011, там же) — писатель-прозаик.

Биография 
Жил и работал в рабочем посёлке Арти Свердловской области. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С. О. Макарова. Плавал штурманом на сторожевом корабле. Работал в газетах, на заводе. 
Печататься начал с 1959 г. в журналах Урал (журнал) и Уральский следопыт (журнал). Автор тринадцати книг прозы, изданных в Москве, Перми и Екатеринбурге. Главная тема писателя — глубинная народная жизнь, быт и труд рабочих, проблемы нравственности, характеры женщин.
Произведениям Анатолия Александровича свойственны психологизм, лиричность пейзажей; он тщательно рисует картины новой действительности. 
По книгам «Сухая осень в Серебровке», «Уборщица и Ганэ» ставились телеспектакли и радиопостановки в Екатеринбурге и Владивостоке. 
Анатолий Александрович Власов — член Союза писателей России с 1977 г.; лауреат премии Губернатора Свердловской области (1999) за роман «Имя овцы».

Библиография 
 «Тёмная и светлая вода»: Рассказы. 1964.
 «Летней короткой ночью»: Повесть, рассказы. 1973.
 «Сухая осень в Серебровке»: Повесть, рассказы. 1977.
 «Ячменный дым»: Повести, рассказы. 1979.
 «Сказ о сверкающем серпе». 1980.
 «Белые метели»: Повести. 1981.
 «Красные снега»: Рассказы. 1985.
 «Оранжевые табуны»: Повесть. 1985.
 «Долгое лето»: Повести. 1989.
 «Зимний сад»: Повести, рассказы. — М.: Современник, 1983.
 «Проживание в Малой Рое»: Повесть. — : Издательство «Газета», 1992.
 «Старое ружьё»: Очерки народной жизни. — Екатеринбург: Старт, 1996.
 «Имя овцы»: Роман. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1999.
 «Приключенец Агапит» — «Урал», № 1 за 2001 г.
 «Пестрядь» — «Урал», № 6 за 2003 г.
 «Закон вечного падения»: Повесть — «Урал», № 6 за 2004 г.
 «Мерцающая в бесконечности звезда»: Рассказ — «Урал», № 8 за 2004 г.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт Власова А. А.
 Автограф. Екатеринбургские писатели о себе
 Журнальный зал. Анатолий Власов

Родившиеся в Артях
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Писатели России XXI века
Русские писатели XXI века
Писатели СССР
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Умершие в Артях